Эта страница обо всех участницах японской женской идол-группы AKB48.

Состав AKB48 подвержен частым изменениям из-за выпусков участниц, повышений, переводов между командами или сестринскими группами, получением двойных позиций в двух командах/группах, приостановлении деятельности некоторых участниц для продвижения в иностранных и иных проектах.

По состоянию на сентябрь 2021 года группа состоит из 86 участниц, разделённых на шесть команд — команда А (19 участниц), команда K (19 участниц), команда B (22 участницы), команда 4 (23 участницы), команда 8 (46 участниц, 31 из которых задействована в двух командах) и стажёрки (8 участниц.)

С 1 апреля 2019 года Мион Мукаити является лидером или «генеральным менеджером» AKB48 и всех её групп-«сестёр». До 8 декабря 2015 года пост занимала Минами Такахаси, а после Юи Ёкояма.

Действующие участницы

Команда A 
Команда A была сформирована 5 декабря 2005 года из 20 участниц первого поколения. В январе 2006, после многочисленных просьб фанатов, к команде и первому поколению присоединилась Синода Марико. С тех пор команда была перетасована 4 раза — в 2009, 2012, 2015 и 2017 годах. На январь 2020 года команда состоит из 21 участницы, 5 из которых имеют двойную позицию и 2 являются стажёрками.

Цвет команды — . Капитан — Рин Окабэ (участница команды 8).

Команда K 
Команда K была сформирована 26 февраля 2006 года из 17 участниц второго поколения и с тех пор была перетасована 4 раза — в 2009, 2012, 2015 и 2017 годах. На январь 2020 года команда состоит из 22 участниц, 7 из которых имеют двойную позицию и 2 являются стажёрками.

Цвет команды — . Капитан — Харука Комияма.

Команда B 
Команда B была сформирована 9 декабря 2006 года из 13 участниц третьего поколения и с тех пор была перетасована 4 раза — в 2009, 2012, 2015 и 2017 годах. На январь 2020 года команда состоит из 21 участницы, 8 из которых имеют двойную позицию.

Цвет команды — . Капитан — Сахо Ивататэ.

Команда 4 
8 декабря 2010 года было объявлено о повышении 8 стажёрок 9-го поколения до участниц новой команды. 12 февраля и 30 мая 2010 года в команду были повышены ещё две стажёрки 10-го поколения. Команда 4 была официально сформирована 6 июня 2011 года из 10 участниц, но уже 24 июня 2012 года на первой для команды перетасовке была расформирована.

Повторно команда была сформирована 24 августа 2013 года из 16 участниц (9 участниц 13-го поколения, 6 участниц 14-го поколения и 1 ранее пониженная до звания стажёрки участница 1-го поколения). С тех пор команда была перетасована 2 раза — 2015 и 2017 годах. На январь 2020 года команда состоит из 27 участниц, 12 из которых имеют двойную позицию и 4 являются стажёрками.

Цвет команды — . Капитан — Юйри Мураяма.

Команда 8 
3 апреля 2013 года при поддержке компании Toyota менеджмент группы сообщил о создании новой команды с новой, отличающейся от других групп, концепцией — «айдолы, которые приезжают, чтобы встретиться с вами». В группу вошли 47 специально отобранных девушек, в соответствии с количеством префектур Японии. Также, в отличие от других команд, участницы команды 8 не могут полностью переходить в другую команду или группу, им доступны только двойные позиции. На январь 2020 года команда состоит из 46 участниц, 30 из которых имеют двойную позицию.

Цвет команды — .

Команда Хоккайдо & Тохоку

Команда Канто

Команда Тюбу

Команда Кансай

Команда Тюгоку и Сикоку

Команда Кюсю

Бывшие участницы

Первое поколение 
Первое поколение AKB48 было набрано 30 октября 2005 года. 22 января 2006 года к первому поколению присоединилась Марико Синода.

Второе поколение 
Второе поколение AKB48 было набрано в феврале 2006 года.

Третье поколение 
Третье поколение AKB48 было набрано 9 декабря 2006 года.

Четвёртое поколение 
Четвёртое поколение AKB48 было набрано 26 мая 2007 года.

Пятое поколение 
Пятое поколение AKB48 было набрано 6 октября 2007 года.

Шестое поколение 
Третье поколение AKB48 было набрано в апреле 2008 года.

Седьмое поколение 
Седьмое поколение AKB48 было набрано в декабре 2008 года.

Остальные поколения 
В группе 16 поколений

Идолы (японские артисты)
AKB48
AKB48